Cleri ist der Familienname von
 Dante Cleri (1910–1982), italienischer Sänger und Schauspieler
 Valerio Cleri (* 1981), italienischer Schwimmer